Konstantinovskij rajon 
 Konstantinovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Amur
 Konstantinovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Rostov

Pagine correlate 
Konstantinovskij